Dennis Mitchell – ex atleta statunitense
 Dennis Mitchell – aviatore britannico
 Dennis Mitchell – protagonista della striscia a fumetti Dennis the Menace